Площадь Ба́бушкина:

 Площадь Бабушкина — площадь в Вологде.
 Площадь Бабушкина — площадь в Ужгороде.

См. также 
 Улица Бабушкина